Tetrapygus est un genre d'oursins réguliers de la famille des Arbaciidae, défini par une seule et unique espèce : Tetrapygus niger.

Caractéristiques
 Les radioles primaires sont de taille moyenne, n'excédant pas la moitié du diamètre du test 
 Le test est plat sur la face orale et bombé sur la face aborale. 
 Le disque apical est réduit, hémicyclique. Les pores oculaires sont doubles, et le périprocte oblique, couvert par quatre plaques formant une valve anale. 
 Les ambulacres sont quasiment droits, et une partie des podia est dépourvue de ventouses. 
 Les tubercules primaires sont imperforés et non crénulés, avec un mamelon large ; ils sont disposés en chevrons sur la face orale. 
 Le péristome est pentagonal et mesure la moitié du diamètre du test, sa membrane est recouverte de petites plaques.

Ce genre est présent sur les côtes péruviennes et chiliennes (Tetrapygus niger), et a été introduit en Afrique du sud.

Il fut décrit pour la première fois par le biologiste français Louis Agassiz en 1846 (mais découvert en 1841).

Bibliographie
 Agassiz, L. 1841. Observations sur les progrès récents de l’histoire naturelle des échinodermes. Monographie d’Échinodermes vivants et fossiles. Seconde Monographie, première section, 20 pp. Petitpierre, Neuchâtel.

Références taxinomiques

Notes et références 

Échinoderme (nom scientifique)
Arbaciidae